One Night to Rememebr è il secondo album live del cantante britannico Seal, pubblicato nel 2006 dalla Warner Music UK.

Tracce

CD

Overture
The Beginning
Killer
Colour
Prayer for the Dying
Don't Let It Bring You Down
State of Grace
Violet
Love's Divine
Crazy
Everything Will Be Alright
Kiss from a Rose
Lullaby
Get It Together

DVD
Overture
The Beginning
Killer
Colour
Prayer for the Dying
Don't Let It Bring You Down
State of Grace
Violet
Love's Divine
Let Me Sleep Beside You
Crazy
Everything Will Be Alright
Still Love Remains
Kiss from a Rose
Lullaby
Get It Together
Bonus: Making Of...

Collegamenti esterni